Фабрегас () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Фабрегас, Вирхиния (1871—1950) — мексиканская актриса театра и кино, режиссёр. 
 Фабрегас, Людовик (род. 1996) — французский гандболист.
 Фабрегас, Сеск (род. 1987) — испанский футболист, полузащитник.
 Фабрегас, Франсиско (род. 1949) — испанский хоккеист на траве, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1980 года.
 Фабрегас, Хорхе (род. 1947) — испанский хоккеист на траве.